Osoby o tym nazwisku:
 Agata Witkowska – polska siatkarka
 Kamila Witkowska – polska siatkarka
 Marta Witkowska (politolog) – polska politolożka
 Monika Witkowska – polska podróżniczka, himalaistka, żeglarka, pisarka, dziennikarka i przewodniczka